Naja har flere betydninger:

 Naja - Er et fornavn som betyder lillesøster.
 Robert Del Naja - En britiske kunstner, musiker og stiftende medlem af Massive Attack
 Naja Marie Aidt - En dansk digter og forfatter.
 Naja - er en familie af slanger i giftsnogefamilien
 Najas - er en slægt af vandplanter.